Příjmení Martens nosí více různých významných osobností:

 Adolf Martens (1850–1914) – německý metalurg
 Maarten Martens (* 1984) – belgický fotbalový záložník a reprezentant
 Wilfried Martens (1936–2013) – belgický křesťansko-demokratický politik

jiný význam
 Dr. Martens – britská značka obuvi